Бешар () — город на западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

География 
Расположен примерно в 1150 км к юго-западу от столицы страны, города Алжир, в 852 км к северо-востоку от города Тиндуф и в 80 км от границы с Марокко. Находится на высоте 747 м над уровнем моря, на берегах реки Уэд-Бешар, которая пересекает город с северо-востока на юго-запад. Скалистое поднятие Джебель-Бешар расположено к юго-востоку и востоку от города, достигая высоты 1206 м. Далее к северо-востоку поднимается ещё более высокий хребет Джебель-Антар, достигающий высоты 1953 м.

Климат 
Климат города характеризуется как аридный, с очень жарким летом и тёплой зимой, несмотря на довольно большую высоту над уровнем моря. Осадков выпадает крайне мало, средняя годовая норма составляет всего 75-85 мм.

Население 
Население по данным на 2008 год составляет 165 627 человек; по данным на 1998 год оно насчитывает 134 954 человека. Бешар является крупнейшим городом западной части страны. Уровень грамотности населения составляет 86,4 % (91,4 % мужчин и 81,4 % женщин).

Экономика 
Бешар является центром горнопромышленного района (разработки каменного угля, железной и марганцевой руд). Имеются пищевкусовые, швейные, металлообрабатывающие предприятия. До 1907 года, когда здесь было найдено месторождение каменного угля, Бешар был маленьким городком, как и другие населённые пункты в этом районе. Важную роль в экономике играет также сельское хозяйство. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории коммуны Бешар составляет 8384 га, из них 5100 га — орошаемые земли. В коммуне произрастает около 109 000 финиковых пальм, которые занимают общую площадь 910 га. Выращиваются также овощи, злаковые, миндаль и др. Имеется животноводство, главным образом овцеводство и козоводство. По данным на 2009 год поголовье овец составляет 19 067; поголовье коз — 16 664; верблюдов — 1766; крупного рогатого скота — 444.

В ограниченном виде имеет место туризм. В городе расположены 10 отелей. Основные туристические достопримечательности включают песчаные дюны, пальмовые рощи, древний ксар и форт.

Неподалёку от города находился бывший французский космодром Хаммагир.

Транспорт 
Основной дорогой, проходящей через Бешар, является шоссе № 6, соединяющее его с городами Мишерия, Саида, Маскара и Оран (на севере), а также городом Адрар (на юге). Общая протяжённость дорог на территории коммуны составляет 207,5 км. Имеется узкоколейная железная дорога. В 4 км к северо-западу от города находится аэропорт.

Примечания 

Города Алжира